Владимир Герић (Загреб, 9. март 1928) је био југословенски и хрватски редитељ, глумац и сценариста.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|4
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|2
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|6
|1
|8
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || Баштина (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Та добра душа (ТВ филм) || /
|-
| 1970. || Златни младић || /
|-
| 1973. || Лењин у Африци (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Пеликани (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Каспар (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Мали бунтовник (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Ујка Вања (ТВ филм) || /
|}

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|1
|2
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Тимон || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Лењин у Африци (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Хрватски редитељи
Хрватски глумци
Хрватски сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски глумци
Југословенски сценаристи
Загрепчани